{{DISPLAYTITLE:(16092) 1999 TP171}}

A (16092) 1999 TP171 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. október 10-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16001–16500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói